Slag bij Mingolsheim, een veldslag tijdens de Dertigjarige oorlog
Slag bij Wiesloch (1632), een veldslag tijdens de Dertigjarige oorlog
Slag bij Wiesloch (1799), een veldslag tijdens de Tweede Coalitieoorlog